Eppach ist Ortsnamensbestandteil zweier Weiler der Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg:

 Obereppach
 Untereppach

Siehe auch:

 Epbach